Der Fiat 500X ist ein Fahrzeug der Mini-SUV-Klasse des Herstellers Fiat. Offiziell wurde er auf dem Pariser Autosalon 2014 vorgestellt. Der Fiat ist seit Oktober 2014 als Opening Edition und seit dem 14. November 2014 lieferbar. Zum Start waren Ottomotoren mit 81 kW/110 PS und 103 kW/140 PS sowie Dieselmotoren mit 88 kW/120 PS und 103 kW/140 PS verfügbar. Weitere Motoren wurden später eingeführt. Es gibt den Fiat entweder mit Vorder- oder Allradantrieb. Die Technik teilt sich der 500X mit dem Jeep Renegade.

Im Februar 2017 erschien eine überarbeitete Version. Weitere Modellpflegen folgten im August 2018 und im Februar 2022. Mit einem Stoffverdeck im Dach ist das im Juli 2021 vorgestellte Sondermodell Yachting verfügbar. In einigen Staaten Europas (u. A. Deutschland) ist seit Frühjahr 2022 nur noch ein Mild-Hybrid verfügbar.

Motorisierungen

Technische Daten (bis 2018)

Technische Daten (seit 2018)

Weblinks 

 Fiat-Produktwebsite

Einzelnachweise 

Kombi
500X